Loma ("collina" in spagnolo) può riferirsi a:

Geografia
 Loma – census-designated place del Colorado, Stati Uniti d'America
 Loma – centro abitato della Dakota del Nord, Stati Uniti d'America
 Loma – census-designated place del Montana, Stati Uniti d'America
 Loma de Cabrera – comune della provincia di Dajabón, Repubblica Dominicana 
 Loma de Ucieza – comune della Castiglia e León, Spagna 
Monti Loma – catena montuosa africana in Guinea e Sierra Leone

Persone
José Antonio de la Loma (1924-2004) – sceneggiatore e regista spagnolo